Антони Эдсел Йоханнес ван ден Хюрк (; ) — кюрасавский и нидерландский футболист, нападающий турецкого клуба «Ризеспор» и сборной Кюрасао.

Клубная карьера 
На молодёжном уровне выступал за команды «Ден Босха» ПСВ. В составе первого он начал свою взрослую карьеру. Дебют в Эрстедивизи состоялся 12 августа 2012 года в игре с «ТОП Осс», в которой ван ден Хюрк появился на поле в конце второго тайма. Проведя в команде полгода и приняв участие в трёх матчах, он перешёл в «Эйндховен». За новую команду первую игру в чемпионате провёл 4 февраля 2013 года против своего бывшего клуба, забив гол в его ворота.

Летом 2016 года ван ден Хюрк перешёл в «Де Графсхап», подписав с клубом контракт на два года. По итогам сезона 2017/18 клуб завоевал право выступать в высшем дивизионе страны. В первых трёх матчах нового сезона нападающий попадал в заявку команды, но на поле не выходил. 17 августа 2018 года вернулся в первый дивизион, став игроком «МВВ Маастрихта». За клуб провёл два сезона, забив 32 мяча в 63 матчах, дважды попадал в тройку лучших бомбардиров первенства.

5 февраля 2020 года стал игроком «Хельсингборга», с которым заключил контракт сроком на три года. 15 июня 2020 года дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Варбергом», отыграв стартовые 75 минут встречи. 12 июля в игре со столичным АИК забил свой первый гол в Швеции.

Карьера в сборной 
25 марта 2021 года дебютировал в составе национальной сборной Кюрасао в отборочном матче чемпионата мира со сборной Сент-Винсента и Гренадин. Ван ден Хюрк появился на поле в стартовом составе и на 17-й минуте забил один из головой своей команды.

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:7 матчей и 2 гола; 4 победы, 2 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хельсингборга»

Футболисты Нидерландов
Футболисты Кюрасао
Игроки сборной Кюрасао по футболу
Игроки ФК «Ден Босх»
Игроки ФК «Эйндховен»
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Ризеспор»